La Lealtad puede hacer referencia a varios periódicos:
La Lealtad (1881-1888), editado en Valencia;
La Lealtad Navarra (1888-1897), editado en Pamplona;
La Lealtad (1896-1897), editado en Ciudad Rodrigo;
La Lealtad Riojana (1897-¿?), editado en Haro.